Mortefontaine, commune française de l'Aisne
 Mortefontaine, commune française de l'Oise
 Mortefontaine-en-Thelle, commune française de l'Oise
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France